De gecombineerde 5000 en 10.000 meter mannen voor de wereldbeker schaatsen 2014/2015 ging van start op 14 november 2014 in Obihiro en eindigde in Erfurt op 21 maart 2015.

Titelverdediger was Jorrit Bergsma uit Nederland. Bergsma won dit jaar voor de derde maal op rij de wereldbeker over 5000 en 10.000 meter.

Podia

Eindstand

Wereldbekerwedstrijden
Hier volgt een overzicht van de top 10 per wereldbekerwedstrijd en de Nederlanders en Belgen.

Obihiro

Seoel

Berlijn

Heerenveen

Hamar

Erfurt

Mannen 5000 meter
2014/2015